Maragoli kan syfta på:

 Maragoli (folk) – en folkgrupp i Kenya

Geografi

Kenya 

 Mbale (länshuvudort), Vihiga, 

Robotskapade Kenyaförgreningar